Die Swiss Open 2014 im Badminton fanden vom 11. bis zum 16. März 2014 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Jan Ø. Jørgensen (Halbfinale)
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Kashyap Parupalli (Halbfinale)
  Rajiv Ouseph (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi (1. Runde)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Hans-Kristian Vittinghus (nicht gestartet)
  Viktor Axelsen (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan (Champion)
  Ratchanok Intanon (nicht gestartet)
  Wang Shixian (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  Bae Yeon-ju (nicht gestartet)
  Saina Nehwal (Viertelfinale)
  P. V. Sindhu (Halbfinale)
  Carolina Marín (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Halbfinale)
  Chris Adcock / Andrew Ellis (1. Runde)
  Chai Biao / Hong Wei (Champion)
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido (Viertelfinale)
  Berry Angriawan / Ricky Karanda Suwardi (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (1. Runde)
  Kang Jun / Liu Cheng (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Bao Yixin / Tang Jinhua (Champion)
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na (Viertelfinale)
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
  Chang Ye-na / Kim So-young (Halbfinale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Finalist)
  Luo Ying / Luo Yu (Halbfinale)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin (nicht gestartet)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Champion)
  Markis Kido / Pia Zebadiah (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (1. Runde)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (2. Runde)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (1. Runde)
  Chris Langridge / Heather Olver (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 swissopen.com
 tournamentsoftware.com

2014
Badmintonwettbewerb in Münchenstein
BWF Grand Prix 2014